|-
| 129001 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129002 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129003 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129004 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129005 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129006 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129007 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129008 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129009 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129010 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129011 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129012 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129013 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129014 - ||  || 11 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129015 - ||  || 11 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129016 - ||  || 11 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129017 - ||  || 11 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129018 - ||  || 11 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129019 - ||  || 13 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129020 - ||  || 4 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129021 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129022 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129023 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129024 - ||  || 12 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129025 - ||  || 14 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129026 - ||  || 15 octombrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 129027 - ||  || 15 octombrie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 129028 - ||  || 15 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129029 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129030 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129031 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129032 - ||  || 14 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129033 - ||  || 14 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129034 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129035 - ||  || 18 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129036 - ||  || 16 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129037 - ||  || 16 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129038 - ||  || 16 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129039 - ||  || 18 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129040 - ||  || 20 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129041 - ||  || 21 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129042 - ||  || 2 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129043 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129044 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129045 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129046 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129047 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129048 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129049 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129050 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129051 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129052 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129053 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129054 - ||  || 1 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129055 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129056 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129057 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129058 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129059 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129060 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129061 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129062 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129063 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129064 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129065 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129066 ||  || 7 noiembrie 2004 || Wrightwood || 
|-
| 129067 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129068 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129069 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129070 - ||  || 7 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129071 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129072 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129073 - ||  || 9 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129074 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129075 - ||  || 6 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129076 - ||  || 6 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129077 - ||  || 6 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129078 Animoo ||  || 8 noiembrie 2004 ||  || 
|-
| 129079 - ||  || 7 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129080 - ||  || 6 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129081 - ||  || 14 noiembrie 2004 ||  || 
|-
| 129082 - ||  || 12 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129083 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129084 - ||  || 11 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129085 - ||  || 11 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129086 - ||  || 11 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129087 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129088 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129089 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129090 - || 2004 WB || 17 noiembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 129091 - ||  || 18 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129092 Snowdonia ||  || 19 noiembrie 2004 || Haleakala-Faulkes || 
|-
| 129093 - ||  || 19 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129094 - || 2004 XZ || 1 decembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129095 - ||  || 1 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129096 - ||  || 1 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 129097 - ||  || 1 decembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129098 - ||  || 1 decembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 129099 Spoelhof ||  || 3 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 129100 - ||  || 2 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-